Cadolla (població), poble del terme municipal de Senterada, al Pallars Jussà

 Cadolla (clot)
 La Cadolla (Serradell), paratge format per camps de conreu del terme municipal de Conca de Dalt al Pallars Jussà
 Riu de Cadolla, riu de Catalunya, a la conca de la Noguera Pallaresa
 Llau de la Cadolla, afluent del riu de Serradell que discorre íntegrament pel terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà